Giovanni Fortin – presbitero italiano
Marco Fortin – calciatore italiano
Nicolas Fortin – artigiano francese